LISA, gravitációshullám-detektor
 Lisa, község Románia Teleorman megyéjében
Személyek
 Lisa (1987) japán énekesnő, dalszerző és szövegíró
 Lisa (1997) thai énekesnő, rapper, a Blackpink lányegyüttes egyik tagja
Művészeti alkotások
 Lisa (1998–) svéd–magyar televíziós rajzfilmsorozat
 Lisa, egy 1989-ben készült amerikai film, Gary Sherman rendezésében
 Lisa, egy 2000-ben készült francia film